FK Sileks (Fudbalski klub Sileks; Sileks; Sileks Kratovo, makedonski Фудбалски клуб Силекс Кратово) je nogometni klub iz Kratova, Regija Sjevernoistočna Makedonija, Sjeverna Makedonija.   
U sezoni 2020./21. "Sileks" se natječe u "Prvoj makedonskoj ligi".

O klubu 
FK "Sileks" je osnovan 1965. godine. Do kraja 1980.-ih klub nije imao značajnijih uspjeha, ali tada dolazi do nastupanja u "Međurepubličkoj ligi - Istok" te dva puta osvaja "Republički kup Makedonije". U sezoni 1989./90. "Sileks" je imao zapažen nastup u "Kupu maršala Tita" - eliminirao je sarajevske prvoligaše "Željezničar" i "Sarajevo", te je u četvrtzavršnici eliminiran od "Osijeka".  
Osamostaljenjem Makedonije (od 2019. godine Sjeverna Makedonija), "Sileks" postaje član novoformrane "Prve Makedonske lige", te je narednih godina bio jedan od vodećih makedonskih klubova, osvojivši tri uzastopna prvenstva i kup. "Sileks" je također redoviti sudionik "Prve Makedonske lige", osim u sezoni 2013./14. (stanje sa sezonom 2020./21.).  
Klub je također igrao u UEFA-inim natjecanjima - "Ligi prvaka", "Kupu pobjednika kupova" "Kupu UEFA" (kasnije "Europska liga") te "Intertoto kupu".

Stadion

Uspjesi

nakon 1992. 

 Prva makedonska liga 
 prvak:  1995./96., 1996./97., 1997./98. 
 doprvak: 1992./93., 1993./94., 1994./95., 1998./99., 2003./04., 2019./20. 
 trećeplasirani: 2015./16. 

 Druga makedonska liga 
 prvak: 2003./04. 

 Kup Makedonije  
 pobjednik: 193./94., 1996./97. 
 finalist: 1994./95.

do 1992. 

 Međurepublička liga - Istok 
 doprvak: 1991./92. 

 Makedonski republički kup 
 pobjednik: 1988./89., 1989./90.

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice  
 Kratovo

Vanjske poveznice 
  FK Sileks, facebook stranica 
  macedonianfootball.com, Sileks 
  int.soccerway.com, FK Sileks 
  uefa.com, FK Sileks 
  worldfootball.net, Sileks Kratovo 
  globalsportsarchive.com, FK Sileks - Team Info 
  transfermarkt.com, Sileks Kratovo

Izvori  
 
  foot.dk, Fudbalski Klub Sileks Kratovo  
  eufo.de, Sileks Kratovo 
  futbolas.lietuvai.lt, FK Sileks Kratovo, pristupljeno 9. rujna 2020. 
  

Sjevernomakedonski nogometni klubovi